Жаке́ () — французьке прізвище.

Відомі носії:

 Елізабет Жаке де ла Герр — французька клавесиністка та композитор.
 Еме Жаке — французький футболіст і тренер.
 Рене-Жан Жаке — французький футболіст.
Французькі прізвища